In 2009 werd het 95ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 12 januari tot 19 april. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Sport beide won werd het kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per